Владислав Мазуркевич:
 Мазуркевич, Владислав (врач)  (1871–1933) — польский медик, профессор Университета Варшавы.
 Мазуркевич, Владислав (серийный убийца) (1871–1933)    — польский серийный убийца.